Rob Swire – cantante, polistrumentista e produttore discografico australiano
 Sasha Swire – scrittrice britannica
 Swire Group – multinazionale attiva in cinque continenti
 Vivienne Isabel Swire – stilista britannica